Wieczorkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Wieczorkowski-Rettinger (* 1953), polnischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Autor
 Gert Wieczorkowski (1948–2021), deutscher Fußballspieler